Der Name Kamperveen ist mehrdeutig.

Als Familienname:
 André Kamperveen (1924–1982), surinamischer Sportler, Sportmanager, Politiker und Unternehmer

Als Ort:
 Kamperveen (Kampen), ein Ortsteil der Gemeinde Kampen in der Provinz Overijssel